Butschkow ist der Nachname folgender Personen:

 Julia Butschkow (* 1978), dänische Schriftstellerin und Dramatikerin
 Peter Butschkow (* 1944), deutscher Cartoonist
 Ralf Butschkow (* 1962), deutscher Illustrator